Чемпионат России по сноуборду 2013 года — 14-й в истории чемпионат России, прошедший с 25 по 28 февраля 2013 года в Сочи. 
Из-за неготовности трассы, соревнования в слоупстайле были отменены.

Призёры

Мужчины

Женщины

Медали

Ссылки 
 Виктор Вайлд и Алена Заварзина победили в параллельном гигантском слаломе на чемпионате России в Сочи
 Александр Белкин и Алена Заварзина победили в параллельном слаломе на чемпионате России в Сочи
 Алексей Соболев и Елена Алехина победили в биг-эйре на чемпионате России в Сочи
 Кристина Пауль и Николай Олюнин – чемпионы России в борд-кроссе
 Никита Автанеев и Алёна Алёхина – чемпионы России в хафпайпе

2013
2013 год в сноуборде
Февраль 2013 года
Спортивные соревнования в Сочи